Le terme denté désigne plusieurs espèces de poissons de bonne qualité gustative, de la famille des sparidés. En France, il fait référence, en premier lieu, au denté commun (Dentex dentex). Les genres Dentex, Polysteganus, Argyrozona, Petrus et Virididentex sont exclusivement constitués de dentés.

Liste des dentés
 Denté à gros yeux - Dentex macrophthalmus
 Denté à long fil - Dentex gibbosus
 Denté à points bleus - Polysteganus coeruleopunctatus  
 Denté à tache rouge - Dentex canariensis 
 Denté angolais - Dentex angolensis  
 Denté austral - Dentex barnardi 
 Denté bossu - Dentex gibbosus  
 Denté charpentier - Argyrozona argyrozona  
 Denté commun - Dentex dentex  
 Denté congolais - Dentex congoensis  
 Denté des Canaries - Dentex canariensis  
 Denté du Cap - Petrus rupestris 
 Denté du Cap Vert - Virididentex acromegalus 
 Denté du Maroc - Dentex maroccanus  
 Denté du Natal - Polysteganus praeorbitalis 
 Denté guingham - Polysteganus baissaci  
 Denté maculé - Polysteganus undulosus  
 Denté nufar - Cheimerius nufar  
 Gros denté rose - Dentex gibbosus

Articles connexes
 Les autres espèces de Sparidés
 Dentex
 Polysteganus
 Argyrozona
 Petrus
 Virididentex

Liens externes
 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu